

События 
 1751 считается годом начала классической эпохи в музыке.
 Начинается так называемая «Война буффонов» (), философско-музыковедческая дискуссия относительно достоинств французской и итальянской оперы, разделившая Париж на два лагеря.
 Франческо Саверио Джеминиани издаёт в Лондоне трактат «Искусство игры на скрипке» ().

Классическая музыка 
 Антуан Довернь — Concerts de Simphonies.
 Иоганн Себастьян Бах — «Искусство фуги» как часть Chorale prelude BWV 668a (посмертно).
 Джон Фрэнсис Уэйд () — Cantus Diversi, включая Adeste Fideles.

Опера 
 Иоганн Адольф Хассе — «Узнанный Кир» ().
 Франц Йозеф Гайдн — «Хромой бес» (; зингшпиль, первая опера композитора).
 Никколо Йомелли — La villana nobile; Ifigenia in Aulide.
 Жан-Филипп Рамо — «Аканте и Кефисс» ().
 Джузеппе Сарти — «Помпей в Армении» ().

Родились 
 18 января — Фердинанд Кауэр, австрийский композитор и пианист (умер в 1831)
 9 февраля — , русский композитор и фаготист чешского происхождения (умер в 1821).
 5 марта — , чешский органист, мандолинист, клавесинист, композитор, педагог и оперный кондактор (умер в 1829).
 29 марта — Саппли Бэлчер (), американский певец, композитор и составитель «книг мелодий» () (умер в 1836)
 дата неизвестна — Блас де Ласерна Ньева (), испанский композитор (умер в 1816)

Умерли 
 17 января — Томазо Джованни Альбинони, венецианский композитор и скрипач эпохи барокко (род. в 1671).
 18 февраля — , итальянский композитор и скрипач эпохи барокко (род. в 1685).
 20 мая — , испанский оперный композитор (род. в 1713).
 2 октября — Пьер Дюмаж, французский органист и композитор позднего барокко (род. в 1674).
 дата неизвестна — , английский певец немецкого происхождения (род. около 1690).

См. также

Примечания